Liste des agglomérations d'Asie-Pacifique en 2012.

Liste

Source 
 City Population